Пионерский сельский округ

Российская Федерация

Рязанская область 

 Пионерский сельский округ Рыбновского района

Смоленская область 

 Пионерский сельский округ Смоленского района

В упразднённом регионе

Камчатская область 

 Пионерский сельский округ Елизовского района

Казахстан

Жамбылская область 

 Пионерский сельский округ Жамбылского района

Карагандинская область 

 Пионерский сельский округ Осакаровского района